

Caratteristiche
La formula boat & breakfast o boat and breakfast (in breve Bo&B) è riferita all'ospitalità, dietro pagamento di un corrispettivo, a bordo di imbarcazioni ormeggiate in porto e comprendente, perlopiù, il pernottamento e la prima colazione (tecnicamente è ancora, innanzitutto, una locazione o noleggio - a seconda dei casi - di unità da diporto).

Nel mondo

Italia 
Sperimentata negli Stati Uniti, sta diffondendosi anche in Europa, Italia inclusa, dove, molte imbarcazioni sono state adibite per questa attività di impresa. Troviamo, infatti, iniziative del genere nelle città a tradizione marittima, grazie anche al proliferare di nuovi porticcioli turistici.
In certe zone, alcuni Boat & breakfast prevedono, poi, la possibilità di far noleggiare l'imbarcazione per brevi crociere al fine di raggiungere luoghi di particolare pregio da visitare.

Europa 
Nel nord Europa, come a Bratislava (a ridosso del Danubio), si hanno, ancora, soluzioni similari, denominate però botel (contrazione di boat ed hotel), mentre nelle importanti città rivierasche di Amsterdam e Stoccolma, si registrano iniziative che propongono sistemazioni analoghe a quelle degli ostelli della gioventù.

Note

Fonti
 M. Spezia, E io apro un boat and breakfast, in Millionaire, 2008, VII-VIII, pp. 62-66.

Voci correlate
Agriturismo
Turismo
Bed & breakfast

Aziende turistiche